Mix FM Criciúma  é uma emissora de rádio brasileira concessionada em Içara-SC, porém sediada em Criciúma-SC. Opera na frequência de 91.1 MHz.  Desde 28 de agosto de 2017, a rádio atua como afiliada da Mix FM, a estreia ocorreu às 7 horas da manhã e a programação via satélite às 11 horas da manhã.

Ligações externas 

Estações de rádio fundadas em 2009
Criciúma
Estações de rádio de Santa Catarina
Fundações em Santa Catarina em 2017